Harke, NAVO-codenaam van de Mil Mi-10
Härke, plaats in Zweden